Ruské příjmení Něčajev () má více nositelů:

Alexandr Petrovič Něčajev (1870–1948), ruský psycholog, jeden ze zakladatelů experimentální pedagogiky
Jelena Něčajevová (* 1979), ruská šermířka
Sergej Něčajev  (1847–1882), ruský revolucionář
Viktor Něčajev (* 1955), ruský lední hokejista

Ruská příjmení